Asselbergs est un patronyme flamand indiquant une provenance : Asselberg (section d'Arendonk).

Variantes:
 Asselberg, Asselbergs, Asselbergh, Asselberghs
 Hasselbergh, Van Hasselbergh

 Alphonse Asselbergs (1839 - 1916), peintre belge ;
 Edward Asselbergs (1927 - 1996), chercheur canadien ;
 Jean Asselbergs (1928 -), sculpteur et graveur de médailles français .

Patronyme flamand